Alejandro Martínez puede hacer referencia a:

Alejandro Martínez Chorro, ciclista español.
Alejandro Martínez García, actor colombiano.
Alejandro Martínez García, periodista español.
Alejandro Martínez Sánchez, futbolista español.
Alejandro Martínez Plasencia, entrenador de baloncesto español.
Diego Alejandro Martínez, futbolista colombiano.
Alejandro Nicolás Martínez, futbolista paraguayo.
Álex Martínez Fernández, actor español.
Álex Ubago (Alejandro Martínez de Ubago), cantante español.
 Silvio Alejandro Martínez, futbolista argentino.